Радноти — фамилия. Известные носители:

 Радноти, Жужа (род. 1938) — венгерский драматург. Лауреат премии Кошута.
 Радноти, Миклош (1909—1944) — венгерский поэт, один из крупнейших лириков XX века, переводчик.